Tjoeleni (Russisch voor "robben" of "zeehonden") kan verwijzen naar:
 Tjoeleni (Kaspische Zee), een onbewoond Russisch eiland in de Kaspische Zee, voor de kust van Dagestan
 Tjoeleni (Zee van Ochotsk) ("robbeneiland"), een onbewoond Russisch eiland in de Zee van Ochotsk, voor de kust van Sachalin
 Tjoeleni-eilanden (Tüledi Araldary), een groep van 5 Kazachse eilanden in de Kaspische Zee, voor het schiereiland Mangysjlak